Amancio kan syfta på:

 Amancio Amaro (1939–), en före detta professionell spansk fotbollsspelare
 Municipio de Amancio – en kommun i Kuba
 Amancio (ort i Kuba) – en ort i kommunen